Шейко — украинская фамилия.

Известные носители:
 
 Шейко, Владимир Александрович (род. 1962) — украинский дирижёр.
 Шейко, Георгий Николаевич (род. 1989) — казахстанский легкоатлет.
 Шейко, Евгений Борисович (1962—2020) — российский дирижёр, музыкальный педагог.
 Шейко, Иван Павлович (род. 1948) — советский ученый в области животноводства.
 Шейко, Максим Николаевич (род. 1988) — российский тяжелоатлет.
 Шейко, Николай Михайлович (род. 1938) — режиссёр театра и кино, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
 Шейко, Петр Владимирович (1945—2013) — украинский аграрий и политик.
 Шейко, Сергей Сергеевич (род. 1967) — советский, российский офицер, Герой России.
 Шейко, Дарья (род. 1993) — певица музыкальной группы RASA.

См. также 
 Шейкин